Poecilopsis strobioni är en fjärilsart som beskrevs av Félix Dujardin 1965. Poecilopsis strobioni ingår i släktet Poecilopsis och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
strobioni